Orellana kan syfta på:
 Francisco de Orellana – spansk upptäcktsresande

Geografi

Ecuador 

 Orellana (provins), 

Robotskapade Ecuadorförgreningar